Frauenhäusl ist der Ortsname von

 Frauenhäusl (Dieterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Dieterskirchen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Frauenhäusl (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern